Stebbins ist der Familienname folgender Personen:
 Allen E. Stebbins (1872–1941), US-amerikanischer Politiker
 Charles Stebbins (1789–1873), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker
 Emma Stebbins (1815–1882), US-amerikanische Bildhauerin
 Genevieve Stebbins (1857–1934), amerikanische Autorin

 Joel Stebbins (1878–1966), US-amerikanischer Astronom
 Ralph Stebbins (1962/1963–2006), US-amerikanischer Lotteriegewinner
 Richard Stebbins (* 1945), US-amerikanischer Leichtathlet

 Steele Stebbins (* 2003), US-amerikanischer Schauspieler

Stebbins steht für:
 Stebbins (Alaska), Ort in den Vereinigten Staaten
 Stebbins (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten
 Stebbins (Mondkrater)
 (2300) Stebbins, Asteroid des äußeren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Larry Stabbins (* 1949), britischer Saxophonist